Fernando II de Aragão (1452-1516) — ou Fernando V de Castela, Fernando III de Nápoles, Fernando II da Sicília, cognominado O Católico, rei de Aragão desde 1479, da Sicília desde 1468, rei consorte de Castela (1474-1504) e de Nápoles entre (1504-1516)

Fernando I da Áustria (1793-1875) — Fernando V da Boémia, rei da Boémia (1835-1848), imperador da Áustria entre (1835-1548) e rei da Hungria (1830-1848)

Desambiguações de antropônimos